Андре́й Ю́рьевич Зи́бров () — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 5 июля 1973 года в Ленинграде.

Занимался театральным искусством в Ленинградском театре юношеского творчества (ТЮТ).

В 1996 году окончил актёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) (курс Вениамина Фильштинского).

Работал в театре «На Крюковом канале» в Санкт-Петербурге.

С января 1997 года работал в труппе Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Является актёром Театра эстрады им. А. И. Райкина.

Тяжёлая травма 
В ночь с пятницы 23 на субботу 24 апреля 2010 года у дома № 11 по Каменноостровскому проспекту Зибров получил тяжёлое ранение, когда заступался за свою жену. К ней приставали двое: Владимир Прохорцев и Антон Ивченко. Когда Зибров начал защищать жену, Ивченко выстрелил актёру в голову из травматического пистолета. Сохранить глаз не удалось, Зиброву был вставлен глазной протез.

Ивченко впоследствии был приговорён к трём годам лишения свободы и выплате компенсации в 600 000 рублей.

Семья 

Отец — Юрий Зибров. Мать — Татьяна Ивановна. Сестра — Елена Зиброва.

Творчество

Роли в театре

Театр «На Крюковом канале» 
 1996 — «Записки сумасшедшего», моноспектакль по одноимённой повести Н. В. Гоголя (режиссёр — Грачёва Л. В.)— Аксентий Иванович Поприщин
 1996 — «Шутки Чехова»
 1996 — «Время Высоцкого»
 1996 — «Дорога»

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 
 1997 — «Войцек» по одноимённой пьесе Георга Бюхнера (режиссёр — Юрий Бутусов; премьера — 8 февраля 1997 года) — Тамбурмажор
 1997 — «В ожидании Годо» по одноимённой пьесе Сэмюэла Беккета (режиссёр — Юрий Бутусов; премьера — 9 октября 1997 года) — Лакки
 1997 — «Король, дама, валет» по пьесе Александра Гетмана по одноимённому роману Владимира Набокова (режиссёр — Владислав Пази; премьера — 12 декабря 1997 года) — 2-й санитар, манекен, официант
 1998 — «Калигула» по одноимённой пьесе Альбера Камю (режиссёр-постановщик — Юрий Бутусов; премьера — 9 октября 1998 года) — Мерейя, старый патриций
 1999 — «Братец Кролик на диком Западе» по пьесе Эдуарда Гайдая (режиссёр — Владислав Пази) — братец Петух, постовой
 2003 — «Владимирская площадь», опера (мюзикл) Вячеслава Вербина и Александра Журбина по роману «Униженные и оскорблённые» Ф. М. Достоевского (режиссёр — Владислав Пази) — Иван Петрович, молодой писатель (от его лица ведётся повествование)
 2003 — «Приглашение в замок» по одноимённой пьесе Жана Ануя (режиссёр — Владислав Пази) — Орас / Фредерик, братья-близнецы, племянники леди Демерморт

Фильмография 
  — Горько! — Егор, жених Люси (военный / датский принц / воздушный гимнаст Цыганов)
  — Женская собственность — Костя, бывший муж Ольги
  — Агент национальной безопасности (сезоны № 2-5) — Геннадий Николаев, стажёр (далее — лейтенант ФСБ, старший лейтенант милиции, капитан)
  — Особенности национальной охоты в зимний период — Игорь Валентинович Речников
  — Империя под ударом — Владимир Михайлович Агеев («Топаз»)
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-4 (серия «Сальдо-бульдо») — Кнышёв
  — Спецотдел — «Клест»
  — Механическая сюита — Виктор, машинист поезда
  — Ниро Вульф и Арчи Гудвин (фильм № 4 «Дело в шляпе») — Персиваль Браун
  — Спецназ-1 (серии № 1, 2, 3 — «Сломанная стрела», «Засада», «Клинок») — Алексей Шахмаметьев («Шах»), прапорщик
  — По имени Барон (серии № 4, 6, 7) — Валерий Евгеньевич Томашевский, следователь
  — Нож в облаках — Слепцов, актёр
  — Дневник камикадзе
  — Убойная сила 4 (фильм «Последний причал») — Заславский, руководитель экспедиторской фирмы
  — Танцор
  — Особенности национальной политики — Веня, бандит-неудачник
  — Линии судьбы — Клим
  — Команда — Алексей Краснов, полузащитник, капитан ФК «Торпедо» (Болотное)
  — Диверсант — лейтенант-дознаватель
  — Фаворский — Игорь Олегович Малютин
  — Грозовые ворота — Андрей Юрьевич Гаврилов, подполковник, начальник штаба
  — Принцесса и нищий — представитель турфирмы
  — Гибель империи (серия № 7 «Гроза») — Павел Николаевич Переверзев, российский адвокат, политический деятель
  — Брежнев — Коновальчук, старшина-пограничник
  — У. Е. — Олег Васильевич Банников
  — Синдикат — Владислав Маслеников («Доллар»)
  — Пушкин. Последняя дуэль — князь Пётр Владимирович Долгоруков
  — Час пик — Виталий Обухов
  — Двое из ларца — Александр Адашев-Гурский, независимый журналист
  — Гаишники — Георгий, компаньон Шер-хана
  — Одна любовь души моей — князь Пётр Владимирович Долгоруков
  — Преступление и наказание — Пётр Петрович Лужин, 45 лет, адвокат, надворный советник
  — На пути к сердцу — Корабельников
  — Тот, кто гасит свет — Игорь Страхов, художник-инвалид
  — Литейный 4 — участковый Игорь Степцов (в серии «Край обожженных икон») и Олег Игоревич Бойцов (в серии «Лицо»)
  — Родительский день — Сергей Тарасов
  — Всегда говори «всегда» 4 — Теодор
  — Двое из ларца 2 — Александр Адашев-Гурский, независимый журналист
  — В сторону от войны — Ершов, политрук
  — Стая — Глеб, предприниматель
  — Солдаты. Дембель неизбежен — Виталий Альбертович Японцев, подполковник
  — Капитан Годеев (фильм № 4 «Родная кровь») — Андрей Тардынин, бизнесмен
  — Русский дубль — Андрей Михайлов, частный детектив, друг Максима Самойлова, один из учредителей частного детективного агентства «Два товарища»
  — Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова — император Николай I
  — Хозяин — Горский
  — Месть без права передачи — Виктор Корнеев
  — Морские дьяволы 5 (серия № 22 «Сбежавшая невеста») — Кулик
  — Ярость — Равиль Бахтияров, майор ФСБ, знакомый Разумовского
  — Наследница — Михаил, режиссёр
  — Я желаю тебе себя (Украина) — Жора, бухгалтер
  — Отрыв — Олег Кушаков
  — Предатель — «Африка», наркобарон
  — Белая гвардия — Александр Брониславович Студзинский, штабс-капитан
  — Солдаты-17 — Виталий Альбертович Японцев, полковник, начальник штаба дивизии
  — Шерлок Холмс (фильм № 3 «Паяцы») — Чарли Уильямс, арестант, сослуживец доктора Джона Уотсона
  — Хуторянин — Александр Соломатин, командир ОМОН
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-13 — Игорь Сергеевич Градовиков, полковник полиции, начальник межрайонного УВД
  — Куприн. Поединок — Петерсон, капитан
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-14 — Игорь Сергеевич Градовиков, полковник полиции, начальник межрайонного УВД
  — Григорий Р. — доктор Лазоверт
  — Лучшие враги — Михаил Николаевич Романов, майор, сотрудник аналитического отдела ГУВД
  — Шаман — Генрих Штольц, адвокат
  — Культ — Михаил Сельвинский
  — Тальянка — Михаил Иванович Боташ, полковник ВВС СССР, комендант аэродрома 
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-15 — Игорь Сергеевич Градовиков, полковник полиции, начальник межрайонного УВД
  — Наше счастливое завтра — майор
  — Шеф. Игра на повышение — Сергей Сельцов
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-16 — Игорь Сергеевич Градовиков, полковник полиции, начальник межрайонного УВД
  — Троцкий — Вильгельм II
  — Невский. Проверка на прочность — Малышев, полковник полиции, начальник полиции УМВД по Центральному району
  — Мельник — Арсений Петрович Малиновский
  — Алиби — Сергей Николаевич Витязев, следователь
  — Ворона — Иван Михайлович Снегирёв, следователь
  — Алекс Лютый — Лев Викторович Проценко
  — Великолепная пятёрка 2 — Аркадий
  — Ментозавры — Альберт Рогожин, бизнесмен
  — Везёт — Александр Григорьевич, начальник батальона ДПС, подполковник полиции

Признание и награды 
 1999 — лауреат Санкт-Петербургской независимой актёрской премии имени Владислава Стржельчика за «Актёрский ансамбль» (вместе с Михаилом Пореченковым, Михаилом Трухиным и Константином Хабенским) — за роль Лакки в спектакле «В ожидании Годо» режиссёра Юрия Бутусова на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Зибров. Биография, фильмография, фотографии. // ruskino.ru
 Андрей Зибров. Биография и интервью (2002 год). // persona.rin.ru
 Зибров Андрей Юрьевич. Биография, фильмография. // kino-teatr.ru
 Андрей Зибров на сайте Театра эстрады им. А. И. Райкина

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники Театра юношеского творчества
Персоналии:Театр эстрады имени А. И. Райкина